"Commander" (canção), de Kelly Rowland
Commander in Chief, série de televisão
Commander in Chief (jogo eletrônico)
Jeep Commander, automóvel SUV
Aero Commander, produtora de aviões
Wing Commander, filme de 1999
Midnight Commander, gerenciador de arquivos
Norton Commander, gestor de ficheiros
Commander Keen, série de jogos